Stati Uniti d'America
Middleburg – città della Contea di Vance, Carolina del Nord
Middleburg – census-designated place della Contea di Clay, Florida
Middleburg – capoluogo della Contea di Snyder, Pennsylvania
Middleburg – città della Contea di Loudoun, Virginia